William H. Donaldson, né le  à Buffalo (New York), est un haut fonctionnaire républicain américain. Il est président de la Securities and Exchange Commission (SEC) entre 2003 et 2005.

Biographie

Notes et références 

Président de la SEC
Naissance en juin 1931
Naissance à Buffalo (New York)
Étudiant de l'université Yale
Étudiant de l'université Harvard